Jozef Anton Johan (Florence (Italië), 9 maart 1776 – Boeda (Hongarije), 13 januari 1847), aartshertog van Oostenrijk, prins van Toscane, was lid van het huis Habsburg-Lotharingen. Hij was de zoon van keizer Leopold II en Marie Louise van Bourbon. Hij kreeg bij zijn geboorte de titel “Zijne Keizerlijke en Koninklijke Hoogheid Aartshertog van Oostenrijk”. 

Hij had een carrière in het Hongaarse en Oostenrijkse leger en was gouverneur van Hongarije. Hij werd in 1796, na de dood van zijn oudere broer aartshertog Alexander, tot Palatijn van Hongarije benoemd. Hij stierf op 70-jarige leeftijd in Boeda.

Huwelijk en gezin

Eerste huwelijk 
Jozef trouwde drie keer. Zijn eerste huwelijk was op 30 oktober 1799 in Sint-Petersburg, Rusland, met groothertogin Alexandra Paulowna van Rusland, dochter van tsaar Paul I. Ze kregen één dochter, Alexandrine, die bij haar geboorte op 8 maart 1801 overleed. Alexandra Paulowna stierf een paar dagen later, op 16 maart, ze was toen pas 17 jaar oud.

Tweede huwelijk 
Zijn tweede huwelijk was op 30 augustus 1815 in Schaumburg met prinses Hermine van Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym, de oudste dochter van vorst Victor II van Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym en Amalia van Nassau-Weilburg. Toen zijn schoonvader stierf, had die geen mannelijke nakomelingen. Hierdoor kwamen diens bezittingen in handen van Jozef. Hermine stierf op 14 september 1817 op 19-jarige leeftijd in het kraambed. Ze beviel toen van een tweeling:
 Hermine Amalie Marie (1817-1842), ze werd moeder-overste van een vrouwenklooster in Praag
 Stefan Frans Victor (1817-1867), hij had een legercarrière en stierf ongehuwd

Derde huwelijk 
Jozef trouwde voor de derde keer op 24 augustus 1819 in Kirchheim unter Teck met Maria Dorothea van Württemberg, een dochter van Lodewijk van Württemberg en Henriëtte van Nassau-Weilburg. Jozef en Maria Dorothea kregen vijf kinderen:
 Franziska (31 juli – 23 augustus 1820)
 Alexander (1825-1837)
 Elisabeth Francisca Maria (1831-1903), getrouwd met Ferdinand Karel van Oostenrijk-Este, een zoon van Frans IV van Modena, en getrouwd met Karel Ferdinand van Oostenrijk, een kleinzoon van keizer Leopold II en van Frederik Willem van Nassau-Weilburg
 Jozef (1833-1905), getrouwd met Clotilde van Saksen-Coburg en Gotha, de dochter van August van Saksen-Coburg en Gotha en dus de zus van Ferdinand I van Bulgarije
 Marie Henriëtte (1836-1902), getrouwd met koning Leopold II van België

Voorouders 

Huis Habsburg-Lotharingen
Aartshertog (niet regerend)
Paltsgraaf
Oostenrijk, J